Pawn Hearts - album studyjny angielskiego zespołu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 1971.

W roku 2005 ukazała się zremasterowana wersja płyty, zawierająca 5 dodatkowych utworów.

Lista utworów

Wydanie oryginalne

Wydanie 2005 r.

Twórcy 
 Hugh Banton - syntezatory, gitara basowa, pianino, śpiew, melotron
 Peter Hammill - śpiew, gitara akustyczna, gitara slide, pianino elektryczne, pianino
 Guy Evans - instrumenty perkusyjne
 David Jackson - saksofon altowy, saksofon tenorowy, flet, śpiew

Gościnnie 
 Robert Fripp - gitara elektryczna (Man Erg, A Plague of Lighthouse Keepers)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Van der Graaf Generator
Albumy Charisma Records